Strada statale 102 di Casalabate – strada esistita dal 1959 al 2001 
 Strada statale 102 di Otranto – strada esistita dal 1928 al 1937